El nombre de Fernando Enríquez puede designar a los siguientes individuos:

 Fernando Enríquez de Velasco (m. 1542). Duque de Medina de Rioseco y almirante de Castilla.
 Fernando Enríquez de Salamanca (1890-1966). Médico español que llegó a ser presidente de la Real Academia de Medicina.